Le Port de croisière de Saint-Pétersbourg (en ) est le port qui accueille les paquebots de croisière en escale à Saint-Pétersbourg. Il se situe à l'extrémité ouest de l'île Vassilievski, prémices du futur quartier dit de la «Façade maritime». Le complexe comprend quatre terminaux : trois pour les navires de croisière, un pour les ferries, et sept places d'amarrage. La société chargée de l'exploitation du port est la société par actions «Port de croisière de Saint-Pétersbourg - Façade maritime».

Histoire
La nécessité de construire un nouveau port de passagers à Saint-Pétersbourg résulte de l'augmentation des dimensions des navires de croisière. Les infrastructures existantes, situées à la Gare maritime, ne peuvent accueillir les bateaux dont la longueur excède les . Ces derniers appareillent alors dans le port de commerce voisin. En 2002, l'administration de la ville de Saint-Pétersbourg propose la construction d'un complexe moderne pour l'accueil des grands paquebots. L'ordonnance fixant le début des travaux du port de croisière est signée par Mikhaïl Fradkov, alors premier ministre de la Fédération de Russie, en 2005. Le projet prévoit également le dragage et la reconstruction, du chenal d'approche d'une part, du chenal Petrovski (en ) d'autre part, sur une longueur de . Le premier lot est livré en septembre 2008, avec l'ouverture d'un terminal maritime et l'accès à deux places d'amarrage. Le , le port de croisière de Saint-Pétersbourg accueille alors son premier navire : il s'agit du Costa Mediterranea, navire appartenant à la société Costa Croisières, leader européen des croisières maritimes. La deuxième phase des travaux débute en 2010. Elle prévoit la livraison de deux terminaux : le premier pour les navires de croisière, le second, mixte, pour les navires de croisière et les ferries, ainsi que l'exploitation de trois nouvelles places d'amarrage. La construction du port de croisière de Saint-Pétersbourg s'achève en 2011 par la construction du dernier terminal et l'accès à deux nouvelles places d'amarrages.

La cérémonie officielle de remise des travaux du premier et unique port de croisière sur la côte nord-ouest de la Russie, à la ville de Saint-Pétersbourg, se tient le , Jour anniversaire de la ville de Saint-Pétersbourg qui fête ses 308 ans, en présence de Valentina Matvienko, gouverneure en exercice de la ville.

Exploitation

Données techniques

Le port peut accueillir des navires pouvant atteindre jusqu'à  de long et  de tirant d'eau. La longueur totale des quais est de . La profondeur des canaux d'approche et Petrovski est de . Cela permet l'accès au port des plus grands navires de croisière de la Baltique. Le port dispose d'une station d'épuration pour alimenter les navires en eau potable et d'équipements pour en traiter les eaux usées et les déchets.

Quais et terminaux maritimes
Les infrastructures comprennent, entre autres, 4 terminaux maritimes (3 pour les navires de croisière, 1 pour les ferries) et 7 emplacements d'amarrage (5 pour les navires de croisière et 2 à usage mixte croisière-ferry).

On trouve dans chaque terminal : des distributeurs de boissons et de produits alimentaires, des cafés, des boutiques de souvenirs, des distributeurs automatiques de billets, une station de taxis.

Des places de parking pour les automobiles et les bus sont réservées à chaque quais.

Un héliport se trouve à l'extrémité du Terminal maritime n°1.

Navires acceptés
Durant la saison touristique, les navires de croisières font régulièrement escale à Saint-Pétersbourg. Pour attirer les touristes étrangers, un régime sans visa d'une durée de 72 heures a été instauré, facilitant l'entrée sur le territoire russe.

Service de ferry
En mars 2011, la mise en service du Terminal mixte n°3 permet au Princess Maria, ferry assurant la liaison Helsinki - Saint-Pétersbourg, exploité par la compagnie St. Peter Line, de quitter son mouillage situé à la Gare maritime. Malheureusement, l'engorgement de la circulation provoqué est tel qu'à l'automne 2011, les deux ferries Princess Maria et Princess Anastasia sont de nouveaux rattachés à la Gare maritime. Le refus de combiner le débarquement des passagers et le déchargement des navires, notamment d'automobiles, est justifié par l'incapacité pour le réseau routier de l'île Vassilievski d'absorber l'augmentation du trafic dans l'état actuel. Il était prévu d'ouvrir en 2011 de nouvelles lignes reliant Saint-Pétersbourg à l'Allemagne et à la Pologne. Ces lignes devaient permettre le transport de passagers et la livraison de marchandises par camions. Mais, comme le déclare le vice-ministre des Transports, Victor Olerski : « tant que l'île Vassilievski n'est pas reliée à la rocade express ouest, le port de croisière de Saint-Pétersbourg ne sera pas utilisé comme port de passagers et de fret ».

Le , Dmitri Medvedev, président du gouvernement de la Fédération de Russie, signe l'ordonnance n°413 qui modifie la classification du poste de contrôle que constitue le port de Saint-Pétersbourg, frontière de la Fédération de Russie, se basant pour cela sur la nature internationale du trafic passager. L'adoption par le gouvernement de cette ordonnance crée les conditions pour l'organisation d'entrées régulières sur le territoire russe, toute l'année, en fournissant une gamme complète de services pour les bateaux, incluant la gestion du fret routier.

Réalisations

Indicateurs de performance

Récompenses
 «Port de transit de l'année», en 2009
 «Dream World Cruise Destination», sélectionné dans la catégorie «Installations portuaires les plus modernes», en 2010.

Notes et références

Voir aussi

Liens externes
 Site officiel
 Plan du port
 Photos sur citywalls.ru
 

Saint-Pétersbourg
Saint-Pétersbourg
Transport à Saint-Pétersbourg
Île Vassilievski